Ганн () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Ганн, Адам (1872—1934) — американский десятиборец.
  (1828—1907) — канадский политик, член Палаты общин от Либеральной партии (1878—1887).
 Ганн, Ангус (род. 1998) — английский футболист.
 Ганн, Анна (род. 1968) — американская актриса.
  (ок. 1680—1753) — британский органист и композитор, органист и хормейстер Глостерского собора (1703—1743).
 Ганн, Барт (наст. имя — Майкл Полхлопек; род. 1963 или 1965) — американский рестлер, сюжетный брат Билли Ганна.
  (1883—1950) — британский египтолог, профессор египтологии Оксфордского университета (1934—1950), редактор журнала Journal of Egyptian Archaeology (1935—1939), член Британской академии (с 1943), отец Джона Ганна (1928—2008).
  (1860—1907) — канадский политик, член Палаты общин от Консервативной партии (1904—1907).
  (1903—1962) — британский журналист, главный редактор газет Evening Standard (1945—1952), Daily Sketch (1953—1959), последний редактор Sunday Dispatch (1959—1961).
  (1932—1991) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Южный Мельбурн».
 Ганн, Билли (наст. имя — Монти Кип Сопп; род. 1963) — американский рестлер.
 Ганн, Брайан (род. 1963) — шотландский футболист, вратарь.
  (род. 1958) — английский футболист, обладатель Кубка европейских чемпионов в составе клуба «Ноттингем Форест» (1980).
  (1893—1964) — британский художник-пейзажист и портретист, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Шотландии.
  (1885—1935) — британский регбист, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Брэдфорд» (1906).
 Ганн, Грэм:
  (род. 1933) — австралийский архитектор, обладатель золотой медали Австралийского института архитекторов (2011).
  (род. 1942) — австралийский политик, председатель Палаты собрания штата Южная Австралия (1994—1997).
 Ганн, Джанет (род. 1961) — американская киноактриса и кинорежиссёр.
 
  (род. 1968) — новозеландский теле- и радиоведущий, лауреат Новозеландской телевизионной и кинопремии за телепередачу «» (2007—2009).
  (ур. Дэвис; род. 1977) — британская бобслеистка, серебряная медалистка чемпионата мира в двойках (2005).
  (род. 1946) — американский психолог, лауреат премии Джеймса Маккина Кеттелла Американского психологического общества (2002).
  (род. 1986) — британская крикетчица, чемпионка мира в составе сборной Англии (2009, 2017).
  (ур. Тейлор; 1870—1961) — австралийская писательница, номинант на премию AACTA за сценарий (1982).
 Ганн, Джон:
  (1863—1924) — ирландский католический священник, епископ Натчеза (1911—1924).
  (1884—1959) — австралийский политик, премьер-министр штата Южная Австралия (1924—1924).
  (1916—2002) — британский математик и физик, обладатель медали Ричарда Глейзбрука Института физики (1985).
  (род. 1925) — австралийский писатель, лауреат премии Совета Австралии по детской литературе «Детская книга года» в старшей возрастной категории (1959).
 Ганн, Джон (1928—2008) — британский физик, сын Баттискомба Ганна.
  (род. 1937) — канадский политический философ, заведующий кафедрой политологии Университета Куинс в Кингстоне (1975—1983), член Королевского общества Канады (с 1983).
 Ганн, Джордж:
  (1903—1973) — американский англиканский священник, епископ Южной Виргинии Епископальной церкви (1950—1971).
  (1912—1941) — британский артиллерист, кавалер Креста Виктории за участие в обороне Тобрука (1941, посмертно).
  (род. 1937) — американский менеджер, президент железнодорожной компании Amtrak (2002—2005).
  (род. 1962) — новозеландская крикетчица, финалистка Кубка мира (1993).
  (род. 1960) — новозеландско-британская писательница, лауреат призов «Книга года» Новозеландской книжной премии (2013) и Шотландского совета по искусства (2013).
  (ур. Кристи Чхенг Ка Чхи; род. 1985) — гонконгская регбистка, игрок национальной сборной.
  (Mystik; род. 1988) — американская киберспортсменка и косплеер, член Международноо зала славы видеоигр (с 2015).
  (Линдси Гуннульфсен; род. 1994) — американская музыкантка, лидер группы PVRIS, лауреат премии журнала Alternative Press вокалисту (2017).
  (род. 1980) — австралийско-филиппинский футболист, игрок сборной Филиппин.
 Ганн, Луи (1862—1923) — французский композитор и дирижёр.
  (род. 1985) — британский легкоатлет, чемпион Великобритании по бегу на 3000 м с препятствиями (2009—2012).
  (род. 1995) — австралийский регбист, чемпион Австралии в составе клуба «Брисбен Сити» (2014).
  (род. 1968) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Нью-Йорк Джетс».
 Ганн, Моузес (1929—1993) — американский актёр.
  (род. 1972) — американский сценарист и актёр, лауреат премия Гильдии сценаристов США за комедийную или разговорную телепередачу-варьете (2015).
  (род. 1970) — американский оперный певец, баритон, лауреат премии «Грэмми» за оперную запись (2010).
 Ганн, Нил:
  (1891—1973) — британский писатель, драматург и критик, лауреат Мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка (1973).
  (род. 1945) — канадский яхтсмен, участник Олимпийских игр (1972).
  (род. 1971) — американский джазовый трубач, номинант на премию «Грэмми» за современное джазовое исполнение (2000) и альбом (2002).
 Ганн, Ричард (1871—1961) — британский боксёр, олимпийский чемпион (1908).
 Ганн, Роберт Маркус (1850—1909) — британский офтальмолог.
 Ганн, Рональд Кэмпбелл (1808—1881) — австралийский ботаник, чиновник и политик.
  (род. 1997) — британский автогонщик, чемпион Великобритании в классе GT4 в паре с Джейми Чедвик (2015).
  (род. 1977) — британский регбист, игрок Кельтской лиги в составе клуба «Глазго Уорриорз».
 Ганн, Стивен:
 Ганн, Стивен (род. 1985) — британский хоккеист, игрок клуба Элитной хоккейной лиги «Файф Флайерс».
  — американский музыкант, лауреат премии «Либера» Американской ассоциации независимой музыки за американа-альбом (2020).
 Ганн, Тим (род. 1953) — американский телеведущий и консультант в области моды.
  (1929—2004) — британский поэт, лауреат Литературной премии Дэвида Коэна (2003).
 Ганн, Томас (1867—1938) — британский археолог, исследователь майя.
 Ганн, Томми (род. 1967) — американский порноактёр и режиссёр.
 Ганн, Трей (род. 1960) — американский бас-гитарист.
 Ганн, Уилбур (1859—1920) — американский инженер, оперный певец и предприниматель.
 Ганн, Уильям (1878—1955) — американский трейдер.
  (1905—1994) — американский гольфист, финалист Чемпионата США среди любителей (1925).
  (род. 1963) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Миссисипи (с 2012).
  (род. 1989) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Атланта Фэлконс».
  (1927—1986) — американский медиаменеджер, основатель и первый президент (1970—1976) PBS.
  (род. 1980) — американская хоккеистка, чемпионка мира (2005).
  (1885—1983) — британский спортивный ходок, бронзовый медалист Олимпийских игр в ходьбе на 10 км (1920).
 Ганн, Шакия (1987—2003) — афроамериканка-лесбиянка.
 Ганн, Шон:
 Ганн, Шон (род. 1974) — американский актёр кино и телевидения.
  (род. 1993) — зимбабвийский пловец, бронзовый медалист Африканских игр в эстафете 4×100 м комплексным плаванием (2015).
  (род. 1945) — американская писательница-фантастка, лауреат премии «Небьюла» за рассказ (2005).
 Ганн, Юлиус (1839—1921) — австрийский метеоролог.

 Бен Ганн — персонаж романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».

Топоним 
 Ганн — озеро в Новой Зеландии.
  — деревня в Миссури (США).

Прочее 
  — американский фильм 1967 года.
  — старшая школа в Калифорнии.

См. также 
 Клан Ганн
 Ган
 Ганна
 Гунн

Примечания